El nombre Robert Howard puede referirse a:

Robert Ervin Howard (1906-1936), escritor de fantasía estadounidense y autor, entre otras, de las obras sobre Conan el Bárbaro; 
Robert William Howard (n. 1963), luchador estadounidense.